Rożkowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Rożkow oraz toponimy w Rosji

Osoby 
 Lubow Pietrowna Rożkowa (ur. 1947) – rosyjska deputowana do Dumy (1994–1995)
 Natalja Władimirowna Rożkowa (ur. 1954) – rosyjska aktorka i piosenkarka
 Marjana Wiktorowna Rożkowa (ur. 1999) – rosyjska vlogerka i piosenkarka występująca pod pseudonimem „Marjana Ro”
 Swietłana Anatoljewna Rożkowa (ur. 1965) – rosyjska artystka (humorystka konwersacyjna)

Toponim 
 Rożkowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Rożkowa – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Wola Rożkowa – wieś w województwie łódzkim

Strony ujednoznaczniające